Craponne ist der Name

 der französischen Gemeinde Craponne in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 der französischen Gemeinde Craponne-sur-Arzon in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 des französischen Ingenieurs Adam de Craponne (1526–1576)